Freiheit (Osterode am Harz), dorp in Duitsland
 Freiheit (USPD), partijkrant van de voormalige Duitse partij USPD